Estherville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Estherville Township (Iowa)
 Estherville Township (North Dakota)